Всемирные зимние специальные Олимпийские игры 2017 (), официально 11-е всемирные зимние специальные Олимпийские игры — мультиспортивное соревнование, организованное Специальной Олимпиадой в Австрии и прошедшее с 14 по 25 марта 2017 года.

Обзор 

12 октября 2012 года было объявлено, что игры пройдут в Австрии, в городах Грац и Шладминг. Церемонии открытия и закрытия показывались в США каналами ABC и ESPN, значительная часть соревнований была показана в прямом эфире и в записи каналами ESPN.

Ход игр

Встреча с участниками 

16 марта 2017 года состоялась встреча со 113 сборными в Венской городской ратуше где были сделаны групповые фото, а члены команд дали интервью разным каналам. Подобная встреча стала первой в истории Специальных Олимпиад.

Прибытие 

14 марта 2017 года почти все атлеты прибыли в Венский международный аэропорт, где всем участникам подарили специальные ожерелья как символы участвующих в играх. Однако командам Ганы и Афганистана было отказано в визе, поэтому на Играх их не было. Международный комитет Специальной Олимпиады выразил своё огорчение тем, что команды Афганистана и Ганы не смогут участвовать. Ещё раньше команда из Ганы получила сообщение, что их въездные визы аннулированы посольством Нидерландов в Гане, представляющим интересы правительства Австрии, и что спортсмены не смогут вернуться в Гану после соревнований. Председатель совета Специальной Олимпиады Тим Шривер назвал случившееся для шести спортсменов кошмаром.

Церемония открытия 

Открытие состоялось 18 марта 2017 года, игры открыл президент Австрии Александр ван дер Беллен. С хором детей Шладминга выступили американские певцы Джейсон Мраз и Грейс Вандервол, исполнив песню «I Won't Give Up». После них выступила Хелена Фишер с песней «Fighter».

Участники 
 Хозяева

Виды спорта 
В Австрии были разыграны комплекты наград в следующих видах спорта:

Календарь

Россия на играх 
Россию представили 119 спортсменов, за 10 дней Россия завоевала 87 медалей (33 золотые, 41 серебряную и 13 бронзовых) (по другим данным, 94 медали — 41 золотую, 33 серебряных и 20 бронзовых). Среди призёров выделяются:
 трёхкратная чемпионка по лыжному спорту Кристина Кузьмина (2,5 км и 5 км свободным стилем, эстафета 4 x 1000 км свободным стилем)
 двукратная чемпионка по лыжному спорту, серебряный призёр Алёна Лисенкова (10 км свободным стилем, эстафета 4×1000 км свободным стилем, 5 км свободным стилем)
 чемпион по лыжному спорту, дважды серебряный призёр Виктор Егоров (эстафета 4×1000 км свободным стилем, 10 км и 5 км свободным стилем)
 чемпионы по юнифайд-хоккею на полу — Максим Дулов, Александр Зуев, Евгений Силаев, Евгений Гузяев, Михаил Тимашков, Алексей Табола

Показ 
Игры были показаны следующими телеканалами в мире:
  ORF
  ESPN Brasil
  BBC
  ESPN
  TSN2, Sportsnet
  Sky Television
  ESPN, ESPN2, ABC

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Специальные Олимпийские игры
Март 2017 года
Спорт в Австрии в 2017 году
Международные спортивные соревнования в Граце
Международные спортивные соревнования в Шладминге